Pscherer ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Pscherer (1915–2000), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Rudolf Pscherer (* 1949), deutscher Kirchenmusiker und Komponist